Ulica Piękna – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Piękna w Białymstoku
 Ulica Piękna w Warszawie

Piękna